Puchar Holandii w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od sezonu 1973/1974 przez Holenderski Związek Piłki Siatkowej (Nederlandse Volleybalbond) dla holenderskich męskich klubów siatkarskich.

Zdobywcy pucharu

Bilans klubów

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!